Hank Zipzer (od 2014) – brytyjski serial komediowy wyprodukowany przez Kindle Entertainment, DHX Media, Walker/Cable Productions i BBC, powstały na podstawie książek dla dzieci opublikowanych przez Grosset & Dunlap.

Premiera serialu miała miejsce 28 stycznia 2014 na brytyjskim kanale CBBC. W Polsce serial zadebiutował 8 marca 2015 na antenie Disney Channel.

Dnia 9 czerwca 2014 stacja CBBC ogłosiła, że powstanie drugi sezon serialu, którego premiera nastąpiła 13 sierpnia 2015 roku.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie młodego, zwyczajnego chłopca – Hanka Zipzera, który dorastał w Londynie, a także został obdarzony niesamowitym umysłem.

Obsada 
 Juliet Cowan jako Rosa Zipzer
 Neil Fitzmaurice jako Stanley Zipzer
 Jude Foley jako McKelty
 Madeline Holliday jako Emily Zipzer
 Nick James jako Hank Zipzer
 Nick Mohammed jako pan Love (sezon 1-2)
 Felicity Montagu jako pani Adolf
 Vincenzo Nicoli jako Papcio Pete
 Jayden Jean Paul-Denis jako Frankie
 Javon Prince jako pan Joy (sezon 2-3)
 Henry Winkler jako pan Rock
 Chloe Wong jako Ashley (sezon 1)
 Alicia Lai jako Ashley (sezon 2-3)
 Harry Steggles jako aktor w tle

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2014